Traces peut désigner :

Culture 

 Traces, album de The Classics IV (1969)
 Traces, album de Jean-Jacques Goldman (1989)
 Traces, roman de Stephen Baxter (1998)
 Traces, chanson du groupe Built to Spill (2006)
 Traces, album de Karine Polwart (2012)
 Traces, suite romanesque de Malcolm Rose (2005)
 Traces, magazine mensuel français de Communion et Libération

Film 
 Traces () est film luso-français de Tiago Guedes, sorti en 2022.

Autres 
 TRACES est un réseau vétérinaire européen
 TRACES ("Travaux et Recherches Archéologiques sur les Cultures, les Espaces et les Sociétés") est le laboratoire de l'UMR 5608 du CNRS, de l’université Toulouse II Jean-Jaurès et du Ministère de la culture et de la communication.